Maulana Mohammad Ilyas bezeichnet:

 Muhammad Ilyas Kandhlawi (1885–1944), Gründer der Missionsbewegung Tablighi Jamaat
 Mohammad Ilyas Kashmiri (1964–2011), pakistanischer Terrorist